Prawo o aktach stanu cywilnego – akt prawny regulujący zasady rejestracji stanu cywilnego.

W Polsce obowiązywałyː

 Dekret z dnia 25 września 1945 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ()
 Dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ()
 Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (, z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ().